

Auto
 Passat – auto della Volkswagen

Marina
 Passat – veliero tedesco
 Passat – nave della marina militare norvegese, nota anche come Stortad
 Passat – nave della marina militare russa
 Passat – nave del 1991

Musica
 Passat – gruppo musicale tedesco

Persone
 Raymond Passat – ciclista francese